

Geografia 
 Borodinó (Khakàssia), poble de la república de Khakàssia, a Rússia
 Borodinó (Krasnoiarsk), ciutat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Borodinó (Perm), poble del territori de Perm, a Rússia
 Borodinó (Crimea), poble de la república de Crimea, a Rússia

Miscel·lània 
 Batalla de Borodinó (7 de setembre de 1812), combat durant la invasió francesa de Rússia 
 Batalla de Borodinó (1941), part de la Batalla de Moscou del front oriental de la Segona Guerra Mundial